Марк Фу́рий Ками́лл ():

 Марк Фурий Камилл (ок. 447—365 до н. э.) — римский государственный и военный деятель;
 Марк Фурий Камилл (ок. 26 до н. э. — ок. 37) — древнеримский военачальник и политик времен императора Тиберия;
 Марк Фурий Камилл (ум. после 38) — член жреческой коллегии арвальских братьев в 38 году, старший сын предыдущего.